Songhai (volk), een in Mali, Niger en Benin.
Songhai (taal), de taal van het gelijknamige Afrikaanse volk
Songhairijk, een pre-koloniaal rijk in het westen van Afrika